

Geografia
 Hines – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Oregon
 Hines Creek – villaggio del Canada, situato nella regione settentrionale dell'Alberta

Persone
 Andre Hines (1958) – ex giocatore di football americano statunitense
 Brendan Hines (1976) – attore e cantautore statunitense
 Bryan Hines (1896-1964) – lottatore statunitense
 Charles Hines (1892-1936) – attore e regista cinematografico statunitense
 Cheryl Hines (1965) – attrice e regista statunitense
 Deni Hines propr. Dohnyale Sharon Hines (1970) – cantante e attrice australiana
 Earl Hines (1903-1983) – pianista jazz statunitense
 Frazer Hines (1944) – attore britannico
 Garrett Hines (1969) – ex bobbista statunitense
 Gerald D. Hines (1925-2020) – imprenditore e filantropo statunitense
 Gregory Hines (1946-2003) – ballerino, attore e cantante statunitense
 Harry Hines Woodring (1890-1963) – politico statunitense
 Jermale Hines (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Jerome Hines (1921-2003) – basso statunitense
 Johnny Hines (1895-1970) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Jim Hines (1946) – ex velocista e giocatore di football americano statunitense
 Kyle Hines (1986) – cestista statunitense
 Marcia Hines (1953) – cantante, attrice e personaggio televisivo australiana
 Mimi Hines (1933) – attrice e cantante statunitense
 Myisha Hines-Allen (1996) – cestista statunitense
 Nathan Hines (1976) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Nyheim Hines (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Robert Hines (1975) – astronauta, aviatore e ingegnere statunitense
 Sam Hines (1970) – ex cestista statunitense
 Seb Hines (1988) – calciatore inglese
 Shaquille Hines (1993) – cestista statunitense
 Tiffany Hines (1983) – attrice, modella e ballerina statunitense
 Zavon Hines (1988) – calciatore giamaicano naturalizzato inglese

Altro
 Hines Interests Limited Partnership – società immobiliare statunitense